Компаратор (, , ) – 

 Компаратор (прилад) — вимірювальний прилад, що реалізує порівняння однорідних фізичних величин. Діє за прин-ципом порівняння вимірюваної величини або характеристики (довжини, напруги, кольору тощо) з еталонною. К.омпаратором є, наприклад, важільні ваги, оптиметри, мости вимірювальні, компаратори маркшейдерських рулеток тощо. 

 Компаратор — у маркшейдерії, геодезії – пристрій для визначення довжини мірних приладів шляхом порівняння їх з довжиною еталона. Найскладніший – стаціонарний компаратор. Простіший польовий компаратор, застосовується в районі полігонометричних робіт на рівній ділянці місцевості довжиною 120-240 м і стінний компаратор, з розбивкою між центрами 20, 30 і 50 м. Довжина компаратора визначається багаторазовими вимірюваннями.

 Компаратор — в мікросхемотехніці аналоговий пристрій на базі операційного підсилювача

Див. також 
 Компарування

Література 
 

Підсилювачі
Вимірювальні прилади